Cullen steht für:
 Cullen (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Cullen (Gattung), Pflanzengattung der Schmetterlingsblütler (Faboideae)
 Cullen-Zahl
 Cullen-Zeichen, Hinweis auf eine Pankreatitis
 Cullen Sculpture Garden

Cullen ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Cullen (Kentucky)
 Cullen (Louisiana)
 Cullen (New York)
 Cullen (Virginia)
 Cullen (Wisconsin) im Oconto County
 Cullen Village, Kansas

in Schottland:
 Cullen (Moray)

in Irland:
 Cullen (Tipperary)

Siehe auch:
 Cullin